Ка́рлос Албе́рто Го́мес Парре́йра (; ) — бразильский футбольный тренер. Единственный тренер, шесть раз возглавлявший сборные на чемпионатах мира. В 1994 привёл сборную Бразилии к победе на чемпионате мира в США.

Карьера 
Паррейра является болельщиком «Флуминенсе», и выиграл два титула лиги для клуба: первый дивизион бразильского чемпионата в 1984 году и третий дивизион в 1999 году. О последнем титуле клуба Паррейра сказал, что это был самый важный трофей в его карьере, важнее чем триумф на чемпионате мира в Бразилии, поскольку любимый им клуб практически столкнулся с банкротством и в то время был очень близок к исчезновению.

Тренировал сборную Ганы и клубы «Брагантино» (Бразилия), «Валенсия» (Испания), «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро», «Сантос», «Интернасьонал» (все — Бразилия).

Связка Паррейры и Загалло хорошо известна в Бразилии, вместе они выиграли чемпионаты мира 1970 и 1994 годов.

Вехи карьеры 
 1970 — тренер Бразилии по физподготовке на чемпионате мира
 1982 — Кувейт (ЧМ, дебютант, четвертое место в группе)
 1984 — «Флуминенсе» (чемпион Бразилии)
 1990 — ОАЭ (ЧМ, дебютант, четвертое место в группе)
 1994 — Бразилия (ЧМ, победитель)
 1995/96 — «Фенербахче» (чемпион Турции)
 1996—1997 — «МетроСтарз» (США)
 1998 — Саудовская Аравия (ЧМ, четвертое место в группе, уволен после двух матчей)
 2002—2003 — «Коринтианс» (Рио — Сан-Паулу, Кубок Бразилии)
 2003—2006 — главный тренер сборной Бразилии (поражение в четвертьфинале ЧМ)
 2009—2010 — главный тренер сборной ЮАР, с которой выступал на «домашнем» чемпионате мира (третье место в группе).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на terceirotempo.com 
 

Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры сборной Бразилии по футболу
Тренеры сборной Ганы по футболу
Тренеры сборной Кувейта по футболу
Тренеры сборной ОАЭ по футболу
Тренеры сборной Саудовской Аравии по футболу
Тренеры сборной ЮАР по футболу
Тренеры ФК «Ред Булл Брагантино»
Тренеры ФК «Атлетико Минейро»
Тренеры ФК «Валенсия»
Тренеры ФК «Интернасьонал»
Тренеры ФК «Коринтианс»
Тренеры ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Тренеры ФК «Сан-Паулу»
Тренеры ФК «Сантос»
Тренеры ФК «Фенербахче»
Тренеры ФК «Флуминенсе»
Чемпионы Южной Америки по футболу
Тренеры-победители чемпионатов мира по футболу